Blacktail Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blacktail Lake (Idaho)
 Blacktail Lake (Lake County, Montana)
 Blacktail Lake (Park County, Montana)